Орден «За заслуги перед Алтайским краем» — одна из высших наград Алтайского края. Орден учреждён Законом Алтайского края от 12 декабря 2006 года № 135-ЗС «О наградах Алтайского края». Положение об ордене утверждено Постановлением Администрации Алтайского края от 4 июня 2007 года № 250 «Об утверждении Положений о наградах Алтайского края».

Правила награждения 

Орден является высшей наградой:
 за заслуги, связанные с развитием Алтайского края, высокими достижениями в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной, благотворительной и иной деятельности, укреплением законности и правопорядка,
 за личное мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного или гражданского долга на благо Российской Федерации и Алтайского края.

Орденом награждаются:
 граждане Российской Федерации,
 иностранные граждане,
 лица без гражданства.

Награждение орденом производится последовательно: орденом II степени, орденом I степени, за исключением случаев, установленных частью шестой статьи 8 закона «О наградах Алтайского края».

Награждение орденом последующей степени производится не ранее чем через три года после предыдущего награждения указанной наградой, за исключением награждения за личное мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного или гражданского долга на благо Российской Федерации и Алтайского края.

Лица, представленные к награждению орденом I степени, должны быть награждены орденом II степени.

За особо выдающиеся заслуги перед Алтайским краем орденом I степени без награждения орденом II степени могут быть награждены лица, удостоенные государственных наград Российской Федерации, СССР, РСФСР, а также в иных исключительных случаях.

Лица, представленные к награждению орденом II степени, должны быть награждены иной наградой Алтайского края.

За личное мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного или гражданского долга на благо Российской Федерации и Алтайского края, награждение орденом «За заслуги перед Алтайским краем» может быть произведено посмертно.

Степени ордена 

Орден имеет две степени:
 Орден «За заслуги перед Алтайским краем» I степени (высшая степень);
 Орден «За заслуги перед Алтайским краем» II степени.

Денежное вознаграждение кавалеров 

Лицам, удостоенным ордена I степени, выплачиваются единовременное денежное вознаграждение в размере, равном 25 МРОТ.

Лицам, удостоенным ордена II степени, выплачиваются единовременное денежное вознаграждение в размере, равном 15 МРОТ.

Описание ордена 
Знаки ордена I и II степени изготавливаются соответственно из томпака и нейзильбера.

Основа — семиконечная звезда золотого (для 1 степени) или серебряного (для 2 степени) цвета с сиянием в виде колосьев пшеницы, с вкраплениями фианитов.

Накладки:
 круглый медальон диаметром 55 мм золотого или серебряного цвета. По кругу расположена надпись «За заслуги перед Алтайским краем», внизу — указание степени. Поле медальона покрыто эмалью синего и красного цвета.
 плавильная печь серебряного цвета.
 Царица ваз золотого цвета.

Знак ордена крепится с помощью застежки.

Ссылки 
 Закон Алтайского края от 12 декабря 2006 года № 135-ЗС «О наградах Алтайского края»
 Постановление Администрации Алтайского края от 4 июня 2007 года № 250 «Об утверждении Положений о наградах Алтайского края»
 Учреждены награды Алтайского края (фото) 
 Орден «За заслуги перед Алтайским краем»
 12 орденов «За заслуги перед Алтайским краем» вручат в дни 70-летия региона 

За заслуги перед Алтайским краем
За заслуги перед Алтайским краем